NK Dobra Novigrad na Dobri
 NK Dobra Sveti Petar